Etoy (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud.
Etoy (internet), een Zwitserse internet-kunstenarengroep.